Альтаміра — мікрорегіон у Бразилії
 Альтаміра — місто в Бразилії
 Альтаміра — місто в Мексиці
 Альтаміра — поселення у Белізі
 Альтаміра — печера в Іспанії

Див. також 
 Рафаель Альтаміра-і-Кревеа
 Термінал ЗПГ Альтаміра